1940 — одна́ ты́сяча девятьсо́т со́рок — может означать:

 1940 — натуральное число между 1939 и 1941.
 1940 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1940 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1940 год в литературе

В искусстве 
 1940 год в кино
 1940 год в театре
 1940 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1940 год в музыке

В науке 
 1940 год в науке